Bruinrugtapuittiran
 D'Orbigny's tapuittiran
 Diadeemtapuittiran
 Goudbrauwtapuittiran
 Grijsrugtapuittiran
 Jelski's tapuittiran
 Kastanjebandtapuittiran
 Kroontapuittiran
 Patagonische tapuittiran
 Piuratapuittiran
 Roodborsttapuittiran
 Vale tapuittiran
 Witbrauwtapuittiran
 Zuidelijke kroontapuittiran
 Zwarte tapuittiran